Isepp ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Isepp (1930–2011), Pianist   
 Sebastian Isepp (1884–1954), österreichischer Maler
Siehe auch:
 ISEP